Nyquist pode se referir a:

Harry Nyquist, engenheiro eletrônico que desenvolveu importantes teorias da área da comunicação.
Nyquist (linguagem de programação), uma linguagem de programação para síntese e análise de som.
Teorema da amostragem de Nyquist, um teorema de amostragem de sinais em telecomunicações.
Critério de Nyquist, teorema que analisa exclusivamente a estabilidade de sistemas de controle em malha fechada.

 
Desambiguação